Santa Librada puede referirse a:

 Santa Librada, también conocida como Santa Liberata o Santa Wilgefortis, santa portuguesa y patrona de las mujeres mal casadas.
 Institución Educativa de Santa Librada, colegio público de la ciudad de Santiago de Cali, que lleva el nombre de la santa descrita anteriormente.
Estación Santa Librada, estación del Sistema de Transporte MIO en Cali.